Sabre (engl. "Säbel") bezeichnet:
 den Beinamen eines amerikanischen Düsenjägers, siehe North American F-86
 Sabre (Band), eine ehemalige englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Sabre (Panzer), britischer Panzer
 Sabre (Motorrad), britisches Rennmotorrad
 Reliant Sabre, britisches Automodell
 einen britischen Flugzeugmotor aus den 1940er Jahren, siehe Napier Sabre
 SABRE (Triebwerk), ein Kombitriebwerk der Skylon-Raumfähre der britischen Firma Reaction Engines (REL)
 Kinder, die nach der Staatsgründung 1948 in Israel zur Welt kamen, siehe Tzabar
 Sabre (CRS), ein Computerreservierungssystem
 Sabre Corporation, ein Softwareunternehmen 
 den Künstlernamen des englischen Rappers Maverick Sabre 
 Sabre Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Sabre Rock, Klippenfelsen vor Südgeorgien, Südatlantik

Sabre ist der Familienname folgender Personen:
 José Sabre Marroquín (1909–1995), mexikanischer Komponist und Dirigent
und der Ringname von
 Zack Sabre Jr. (Lucas Eatwell; * 1987), englischer Wrestler

Siehe auch:
 Sabres

Abkürzung